Schawinsky ist der Familienname folgender Personen:
 Xanti Schawinsky (1904–1979), schweizerisch-US-amerikanischer Maler, Fotograf und Bühnenbildner

Siehe auch:
 Schawinski
 Szczawiński